Gravis steht für:
 Gravis Computervertriebsgesellschaft, eine deutsche Handelskette von Apple-Computer und Zubehör
 Advanced Gravis Computer Technology, ein ehemaliger Hersteller von Computerperipherie
 Gravis (Typografie), ein Akzentzeichen
 Edition Gravis, ein deutscher Fachverlag für zeitgenössische Musik

Siehe auch:

 Grave (Begriffsklärung)